Weddige ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Weddige (1843–1932), deutscher Chemiker
 Carl Weddige (1815–1862), deutsch-niederländischer Porträt- und Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Dörthe Weddige-Degenhard (* 1949), deutsche Politikerin
 Karsten Weddige, deutscher Geologe, Paläontologe und Paläozoologe

Siehe auch:
 Weddig
 Wedig
 Weddigen